Wohmbach und Wombach sind geographische Namen:

Ortsteil:
 Wombach, Stadtteil von Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern

Gewässer:
 Wohmbach, rechter Oberlauf des Eipbach bis Obereip (Gemeinde Eitorf), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wombach (Elzbach), rechter Zufluss des Elzbachs oder der Elz nach der Mädburgermühle von Kehrig, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Wombach (Rohrbach), rechter Zufluss des Rohrbach (Saar) zwischen den Stadtteilen Rohrbach und Mitte (St. Ingbert), Saarpfalz-Kreis, Saarland

Siehe auch:
 Wohnbach